Prophysaon foliolatum är en snäckart som först beskrevs av Gould 1851.  Prophysaon foliolatum ingår i släktet Prophysaon och familjen skogssniglar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skogssniglar
foliolatum